Dette er en liste over byer i Algeriet.

Det største sammenhængende byområde i Algeriet er Alger 
som har 5 515 889 (1. januar 2005). Dermed befinder 17% af landets befolkning sig i hovedstadsregionen.

Den følgende tabel omfatter byer som har mere end 100.000 indbyggere. Antallet ved folketællingene i 1987 og 1998 samt folketallet i 1. januar 2005 er opgivet. Folketallet omfatter byer uden forstæder. Tallene er sorteret efter befolkningstallet i 2005.

Eksterne henvisninger 

 Algeriets statistikbureau 
Estimeret befolkningstal 
Ældre befolkningstal  

 
Lister over byer